Megasternum är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Étienne Mulsant 1844. Megasternum ingår i familjen palpbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Palpbaggar
Megasternum